Битва за Миндоро (филиппинский язык: Labanan sa Mindoro) — наземная операция по освобождению острова Миндоро (Филиппины) от японских войск, которая проходила с 13 декабря по 16 декабря 1944 года на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны, часть операции по освобождению Филиппин.

Предыстория 
На начало 1945 года американское командование запланировало захват крупнейшего острова Филиппинского архипелага Лусон, для осуществления этого плана американским войскам нужны были авиабазы, которые располагались бы ближе к острову, чем остров Лейте. Этой цели соответствовал остров Миндоро.

Миндоро в основном покрыт холмами и горами, с несколькими узкими равнинами вдоль берегов. На острове идут почти каждый день дожди, а также высокая влажность, что способствует развитию малярии и других болезней. Поэтому на острове было минимальный контингент японских войск.

Однако захватить остров Миндоро было непростой задачей. Северо-восточное побережье острова лучше всего подходило для высадки десанта, но было в зоне действия японской авиации с острова Лусон. Поэтому для высадки десанта был выбран город , который располагался на юго-западе острова около залива .

Захват острова было поручено  под командование генерал-лейтенанта Вальтера Крюгера. В оперативную группу для захвата острова были выделены: 24-й пехотной дивизии под командование Роскоу Вудруфа,  и  под командованием Джорджа Джоунса. В целых защиты десантных войск и оказанию огневой поддержке было выделено 6 эскортных авианосцев, 3 линейных корабля, 6 крейсеров и множество небольших военных кораблей.

Основной угрозой для десантных и вспомогательных военных кораблей были японские самолёты-камикадзе. Японцы начали использовать тактику камикадзе на заключительном этапы битвы в заливе Лейте.

13 декабря 1944 года, за два дня до штурма острова, камикадзе нанесли удар по оперативной группе ВМФ США, которая доставила десант к острову Миндоро. Легкий крейсер  был атакован камикадзе, в результате чего погибло более 130 человек и ранено ещё 190, а корабль получил значительные повреждения. Другие атаки камикадзе повредили два десантных корабля.

Сражение 
15 декабря началась высадка на остров Миндоро. Ясная погода позволила полностью использовать американскую авиацию и мощь кораблей сопровождения., которые подвергли остров массированной бомбардировке. Десантные самолёты не смогли вылететь из аэропорта на острове Лейте, поэтому 503-й парашютно-десантный полк высадился вместе с морским десантом в бухте Мангарин.

К полудню 15 декабря город Сан-Хосе был захвачен американским десантом. Практически сразу начались работы по созданию взлетно-посадочных полос, две из которых были введены в строй уже к 23 декабрю 1944 года.

На Миндоро находилось около 1000 японских солдат, а также 200 моряков, выживших с кораблей, потопленных около острова. Поэтому сопротивление японцев было минимальным. Лишь около 300 японских солдат на севере острова развернули жестокую борьбу против американских солдат. В течение 48 часов остров был полностью захвачен американскими войсками.

Последствия 
Японские войска на Миндоро потеряли около 200 солдат и офицеров убитыми и 375 ранеными. Некоторые японские солдаты сбежали в джунгли, где скрывались до конца войны. 24-я пехотная дивизия потеряла 18 человек убитыми и 81 ранеными.

Аэродромы на острове позволили американским самолётам оказать поддержку при вторжении на остров Лусон. Бомбардировщики с аэродромов острова также действовали над Южно-Китайским морем и вместе с военно-морским флотом блокировали судоходство между Японией и Юго-Восточной Азией.

Примечание 

Сражения по алфавиту
Сражения Филиппин
Сражения США во Второй мировой войне
Сражения войны на Тихом океане
Конфликты 1944 года
Десантные операции Второй мировой войны
Декабрь 1944 года